Toponímia:
 Montigny (Cher)
 Montigny (Loiret)
 Alts de França:
 Montigny-en-Arrouaise, municipi francès del departament de l'Aisne
 Montigny-en-Cambrésis, municipi al departament del Nord 
 Montigny-en-Gohelle, municipi al departament del Pas de Calais 
 Montigny-en-Ostrevent, municipi al departament del Nord 
 Montigny-l'Allier, municipi al departament de l'Aisne
 Montigny-le-Franc , municipi al departament de l'Aisne 
 Montigny-Lengrain, municipi al departament de l'Aisne 
 Montigny-lès-Condé , municipi al departament de l'Aisne
 Montigny-les-Jongleurs, municipi al departament del Somme
 Montigny-sous-Marle, municipi al departament de l'Aisne 
 Montigny-sur-Crécy, municipi al departament de l'Aisne 
 Montigny-sur-l'Hallue, municipi al departament del Somme 
 Billy-Montigny , municipi al departament del Pas de Calais 
 Maignelay-Montigny, municipi al departament de l'Oise
 Borgonya - Franc Comtat:
 Montigny-aux-Amognes, municipi al departament del Nièvre 
 Montigny-en-Morvan, municipi al departament del Nièvre 
 Montigny-la-Resle, municipi al departament del Yonne 
 Montigny-lès-Arsures , municipi al departament del Jura 
 Montigny-lès-Cherlieu , municipi al departament de l'Alt Saona 
 Montigny-lès-Vesoul, municipi al departament de l'Alt Saona 
 Montigny-Montfort, municipi al departament de la Costa d'Or 
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, municipi al departament de la Costa d'Or  
 Montigny-Saint-Barthélemy, municipi al departament de la Costa d'Or 
 Montigny-sur-Armançon, municipi al departament de la Costa d'Or 
 Montigny-sur-Aube, municipi al departament de la Costa d'Or 
 Montigny-sur-Canne, municipi al departament del Nièvre 
 Montigny-sur-l'Ain, municipi al departament del Jura
 Eure i Loir:
 Montigny-le-Chartif , municipi al departament de l'Eure i Loir
 Montigny-le-Gannelon, municipi al departament de l'Eure i Loir 
 Montigny-sur-Avre, municipi al departament de l'Eure i Loir
 Gran Est:
 Montigny (Meurthe i Mosel·la)
 Montigny-devant-Sassey, municipi al departament del Mosa 
 Montigny-lès-Metz, municipi al departament del Mosel·la 
 Montigny-les-Monts, municipi al departament de l'Aube 
 Montigny-lès-Vaucouleurs, municipi al departament del Mosa 
 Montigny-sur-Chiers, municipi al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Montigny-sur-Meuse, municipi al departament de les Ardenes 
 Montigny-sur-Vence, municipi al departament de les Ardenes 
 Montigny-sur-Vesle, municipi al departament del Marne 
 l'Illa de França:
 Montigny-le-Bretonneux, municipi al departament d'Yvelines, capital de l'aglomeració de municipis de Saint-Quentin-en-Yvelines
 Montigny-le-Guesdier, municipi al departament de Sena i Marne 
 Montigny-Lencoup, municipi al departament de Sena i Marne 
 Montigny-lès-Cormeilles, municipi al departament de Val-d'Oise 
 Montigny-sur-Loing, municipi al departament de Sena i Marne 
 Normandia
 Montigny (Calvados)
 Montigny (Sena Marítim) 
 País del Loira: Montigny (Sarthe)
 Miscel·lània: Adrià de Montigny (~1570-1615), pintor del Renaixement